Малоситнянский сельсовет — административная единица на территории Полоцкого района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - деревня Малое Ситно.

История 
Образован в 1924 году.

Состав 
Малоситнянский сельсовет включает 22 населённых пункта:
 Алёща — деревня.
 Белое — деревня.
 Большое Ситно — деревня.
 Булыги — деревня.
 Быховцы — деревня.
 Владимировка — деревня.
 Грибно — деревня.
 Дретунь — деревня.
 Жельцы — деревня.
 Заболотье — деревня.
 Заситница — деревня.
 Званое — деревня.
 Ковали — деревня.
 Лешно — деревня.
 Малое Ситно — деревня.
 Недружно — деревня.
 Орлея — деревня.
 Осовцы — деревня.
 Получье — деревня.
 Стодольница — деревня.
 Труды — деревня.
 Федоровка — деревня.

См. также 
 Полоцкий район
 Пасужа — озеро в черте сельсовета

Примечания

Ссылки 
 Полоцкий райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Полоцкого района